Getbol - dyscyplina sportowa, nazywana mini-piłką nożną.

Historia 
Podstawy getbolu zostały wymyślone w latach 90. XX wieku, a zasady gry opracował w 2002 roku mieszkaniec Opola, Przemysław Mielech. Do października 2005 w Polsce było 2 tysiące zawodników, 21 klubów, oraz zaczynano je zakładać na Słowacji i w Czechach. Planowane są także na Litwie, Łotwie, Białorusi i w Niemczech.

W październiku 2004 roku odbył się turniej „GETBOL - I Mistrzostwa Polski" w Opolu. Wystąpili w niej zawodnicy z grupy seniorów, czyli w wieku powyżej 18 lat. W finale zwyciężył Sebastian Rzymski, który pokonał Jakuba Mrowińskiego wynikiem 7:3.

Zasady 
 Na boisku o wymiarach 12x18 m rywalizuje dwóch piłkarzy. 
 Wymiary bramki wynoszą 40 na 65 cm. 
 Mecz prowadzi sędzia, który może korzystać z taśm, na których jest rejestrowany przebieg meczu.
 Do każdej połowy (po 5, 7, 10, 15 lub 20 minut) sędzia może doliczyć dodatkowy czas gry.
 W przypadku remisów, o rezultacie decydują rzuty karne.
 Sędzia może podyktować rzut karny nawet za wulgarne zawołania zawodników lub grę na czas.
 Zawodnicy broniący bramki nie mogą wkraczać na swoje pole karne (1,50 na 1,85 metra), za takie przewinienie grozi rzut karny dla przeciwnika.
 Jest grą bezkontaktową. Każde przewinienie jest karane rzutem karnym.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Szczegółowe informacje o getbolu

Piłka nożna